Шандру́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Шандрук, Олег Николаевич (род. 1983) — украинский футболист, защитник.
 Шандрук, Павел Феофанович  (1889—1979) — украинский, польский военный деятель, генерал-хорунжий армии УНР, генерал-полковник УНА.